Ганковце () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1377 года.

География 
Село расположено в центральной части края, к западу от реки Топли, к востоку от автодороги . Абсолютная высота — 254 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 8,89 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Ганковце составляла 405 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии